Росс Робинсон (; род. 13 февраля 1967) — музыкальный продюсер, работавший с такими исполнителями, как Machine Head, Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Sepultura, Norma Jean и многими другими.

Жизнь и работа 
Робинсон начинал как трэш гитарист в группе Detente и приобрел свои знания о продюсировании из студий, где его группа записывала демо. Скоро Робинсон стал достаточно хорошо разбираться в процессе студийной звукозаписи и получил первую работу в качестве продюсера для альбома Fear Factory Concrete (1991). Робинсон использовал этот альбом как демонстрацию своих способностей, что помогло ему получить дальнейшие предложения о записи с другими заметными исполнителями, в особенности с такими, как Korn.

Робинсона называют «Крестным отцом ню-метала», наряду с фронтменом Korn Джонатаном Дэвисом. Несмотря на это, он осуждает движение ню-метала за то, что оно становится самодовольным и что новые группы не занимаются развитием стиля, который он помог создать на первом альбоме Korn, Korn (1994). Также Робинсон добился успеха в жанре пост-хардкор, спродюсировав последний альбом At the Drive-In, Relationship of Command в 2000, и альбомы Glassjaw, Everything You Ever Wanted to Know About Silence (2000) и Worship and Tribute (2002).

Робинсон также работал над одноименным альбомом The Cure (2004) и с From First to Last на их альбоме Heroine (2006).

В 2003 он продюсировал ...Burn, Piano Island, Burn The Blood Brothers, ставший новым опытом и для группы, и для Робинсона. В отличие от предыдущих песен The Blood Brothers, шероховатых и, зачастую, недостаточно спродюсированных (длительность которых иногда едва достигала 90 секунд), …Burn, Piano Island, Burn содержал более длинные и сложные композиции, в то время как решение Робинсона работать с малоизвестной хардкорной группой с экспериментальными наклонностями было довольно странным, учитывая, что до этого Робинсон в основном работал с ню-метал группами. Тем не менее, получившаяся в результате запись содержала «фирменную» технику Робинсона громких и динамичных песен.

Росс Робинсон был владельцем звукозаписывающего лейбла I Am Recordings.

В 2007 стало известно, что Росс запустил новый лейбл IAM: Wolfpack, на котором был выпущен дебютный CD Black Light Burns Cruel Melody.

Также Росс Робинсон является совладельцем ночного клуба The Plumm, в Нью-Йорке вместе с Дэвидом Уэллсом, Джесс Брэдфорд, Ноэлом Эшмэн и другими.

Росс Робинсон исполнил обязанности перкуссиониста в песне Sepultura «Ratamahatta».

Музыкант

Спродюсированные альбомы

Ссылки 
 Биография Росса Робинсона на AOL.com ()
 

Лауреаты премии Kerrang! Awards
Хеви-метал-гитаристы США